Lavrillier peut faire référence à :

Patronymes 
 André Lavrillier (1885-1958), graveur et médailleur français, lauréat du prix de Rome en 1914 ;
 Gaston Lavrillier (1890-1958), graveur, médailleur, peintre et sculpteur français, lauréat du prix de Rome en 1919, frère du précédent ;
 Margaret Cossaceanu-Lavrillier (1893-1980), sculptrice française d'origine roumaine, épouse d'André Lavrillier et mère de Carol-Marc Lavrillier
 Carol-Marc Lavrillier (né en 1933), photographe, galeriste et éditeur français, fondateur de la galerie Studio 666, à Paris, fils d'André Lavrillier et de Margaret Cossaceanu-Lavrillier ;

Autres usages 
Le type Lavrillier est un modèle de gravure monétaire destiné à la pièce de 5 francs français, conçu par André Lavrillier (1885-1958) en 1933 et qui fut utilisé jusqu'en 1952.

Homonymie de patronyme